KHP steht für:
 Kaliumhydrogenphthalat
 kalt härtendes Phenol, Bindermaterial für den 3D-Druck von Sandgussformen
 Kohlenhydratportion
 Kolbenhub- oder Mikroliterpipette
 Konferenz für Katholische Hochschulpastoral in Deutschland, Interessenvertretung der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hochschulpastoral

Abkürzung